Маннонен (от  лат. Mannonen) — российский остров в северо-восточной части Финского залива, административно подчинённый Выборгскому району Ленинградской области. Является самым восточным островом архипелага Большой Фискар.

Острова Финского залива
Острова Выборгского района (Ленинградская область)